Lara Arruabarrena Vecino (née en 1992), joueuse de tennis espagnol
 Matías Vecino (né en 1991), footballeur international uruguayen
 Thiago Vecino (né en 1999), footballeur uruguayen

Voir aussi 
 Vecinos, une commune espagnole